Ранис — многозначный топоним:
 Ранис () — город в Германии, в земле Тюрингия.
 ДСК «РАНИС» (с 2011 года — Николина Гора) — посёлок в Московской области.